Actinopteri é o grupo irmão de Cladistia na classe Actinopterygii.

Datando do período Permiano, os Actinopteri compreendem os Chondrostei e os Neopterygii. Em outras palavras, os Actinopteri incluem todos os Actinopterygii existentes, menos os Polypteridae.

Classificação 
O cladograma a seguir resume as relações evolutivas dos Actinopteri existentes. O tempo de divergência para cada clado em myr (milhões de anos) é baseado em:

Actinopterygii